Rafael Castillo puede referirse a:

Personas 
 Rafael Castillo (1863 - 1918), político argentino;
 Rafael Castillo Zapata (n. 1958), escritor venezolano;
 Rafael Castillo Ortega (??? - 1969), entrenador de fútbol peruano; y padre de
 Rafael Castillo Huapaya (1927 - 2015), entrenador de fútbol peruano; y padre de
 Rafael Castillo Lazón (n. 1960), entrenador de fútbol peruano;
 Rafael Castillo Pinilla (n. 1963), botánico colombiano;
 Rafael Arlex Castillo (n. 1980), futbolista colombiano.

Localidades 
 Rafael Castillo, localidad del Gran Buenos Aires, Argentina.